Појам Наполеон може да се односи на:

 Наполеон I Бонапарта, први конзул, војсковођа, касније француски цар
 Наполеон II Бонапарта, син Наполеона I Бунапарте
 Наполеон III Бонапарта, француски цар
 Наполеон (филм из 1955)
 Наполеон (стрип), италијански стрип